Le mot pilote d'une manière générale désigne une personne ou une entité qui conduit quelque chose :

Nom commun 
 en aviation, un pilote est également appelé un aviateur ;
 en compétition automobile, un pilote automobile conduit une voiture ;
 en compétition motocycliste, pilote de motocyclette ;
 dans le domaine maritime, on trouve:
 le pilote (homme de métier) ;
 le pilotage maritime (métier/service);
 le bateau pilote (bateau en service de pilotage) ;

 en biologie, désigne divers animaux marins :
 le poisson-pilote désigne les rémoras ou l'espèce Naucrates ductor ;
 la baleine pilote désigne des cétacés : les globicéphales ;

dans le domaine de la programmation, de la gestion de projet
 un pilote, désigne un prototype développé pour évaluer le comportement opérationnel.
 en fiction audiovisuelle le pilote d'une série télévisée est un premier épisode réalisé afin de convaincre un nombre suffisant de chaînes de télévision d'acheter la série complète qui n'est alors pas encore tournée.

 en informatique :
 un pilote (ou driver en anglais) permet à un système d'exploitation de reconnaître un certain matériel et de l'utiliser ;
 PILOT est un langage de programmation ;

 en électronique :
 le pilote automatique désigne un système permettant de maintenir un véhicule sur une trajectoire et avec une vitesse préétablies ;

 en télévision :
 un épisode pilote désigne un épisode d'une série télévisée (généralement, le premier) servant à introduire les personnages et l'univers mis en scène.

Patronyme 

 Marie-Lise Pilote (1964-), humoriste québécoise ;
 Pierre Pilote (1931-2017), joueur canadien de hockey sur glace.

Toponyme 
 Pilote (cité, première moitié du ), parfois dénommé Pilotte, est le nom donné par les premiers colons français à un chef caraïbe influent puisque ce dernier laisse à son tour son nom d'adoption à deux communes martiniquaises, Case-Pilote et Rivière-Pilote, ainsi qu'à la rivière homonyme.

Titres

Presse 
 Pilote, périodique français de bande dessinée fondé en 1959, notamment par René Goscinny, Albert Uderzo et Jean-Michel Charlier, et disparu en 1989.

Divers 
 Pilote est un personnage récurrent de la série télévisée américano-canadienne X-Files : Aux frontières du réel.
 Pilote, une entreprise française de fabrication de camping-cars
 Cratère Pilot, un cratère d'impact situé au Canada

Voir aussi 
 
 

Patronyme canadien
Patronyme québécois